Mount Huxley ist der Name folgender Berge:
Mount Huxley (Alaska) in den USA, ein Berggipfel in den Saint Elias Mountains
Mount Huxley (Kalifornien) in den USA
Mount Huxley (Tasmanien) in Australien
Mount Huxley (Antarktika) im ostantarktischen Viktorialand